Fetter ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Fetter (1846–1919), preußischer General der Infanterie
 Adolfo Antônio Fetter Júnior (* 1954), brasilianischer Politiker der Progressistas (PP)
 Alexander Fetter (* 1937), US-amerikanischer Physiker
 Dolores Fetter (* um 1958), österreichische Tischtennisspielerin
 Frank Albert Fetter (1863–1949), US-amerikanischer Ökonom 
 William Fetter (1928–2002), US-amerikanischer Grafikdesigner und Pionier der Computergrafik

Siehe auch:

 Fetterman
 Vetter